Leitengraben ist ein Gewässername:

 Leitengraben (Achgraben) rechter Zufluss des Achgrabens (von links zur Friedberger Ach in Friedberg) bei Friedberg, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Leitengraben (Espangraben), linker Oberlaufabschnitt des Espangrabens (nach der Unterquerung des Main-Donau-Kanals weiter als Lohbach, dann als Gänsbach, zur Roth, zur Rednitz) bis nach Minettenheim, Stadt Hilpoltstein, Landkreis Roth, Bayern
 Leitengraben (Friedberger Ach), rechter Zufluss der Friedberger Ach (mit Mündung zuletzt von links nach einem Düker) in Mühlhausen, Gemeinde Affing, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Leitengraben (Großer Anderlesbeckweiher), nördlicher Zufluss des Großen Anderlesbeckweihers (indirekt zum Schwarzenbachl, zum Schwarzenbach, zum Sulzbach, zum Regen) im Postloher Forst bei Blechhammer, Gemeinde Bodenwöhr, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Leitengraben (Leitenbach), rechter Zufluss des Leitenbachs bei Wiesengiech, Stadt Scheßlitz, Landkreis Bamberg, Bayern
 Leitengraben (Leutersdorfer Wasser), rechter Zufluss des Leutersdorfer Wassers zwischen Leutersdorf und Seifhennersdorf, Landkreises Görlitz, Sachsen
 Leitengraben (Main), rechter Zufluss des Mains bei Gambach, Stadt Karlstadt, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Leitengraben (Mittlere Aurach), linker Zufluss der Mittleren Aurach vor Klausaurach, Markt Erlbach, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Leitengraben (Pfettrach), rechter Zufluss der Pfettrach nach Unterneuhausen, Gemeinde Weihmichl, Landkreis Landshut, Bayern
 Leitengraben (Rempelsbach), rechter Zufluss des Rempelsbachs (zur Aisch) unterhalb von Diebach, Stadt Neustadt an der Aisch, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Leitengraben (Sagenbach), rechter Zufluss des dort aussetzenden Sagenbachs (zur Weißach) in der Langen Au bei Kreuth, Landkreis Miesbach, Bayern
 Leitengraben (Schachengraben), linker Zufluss des Schachengrabens (zum Ehebach) bei Markt Sugenheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Leitengraben, Mittellauf im Bereich der Dörlitzweiher des Wintersbachgrabena (zur Aisch) nach Voggendorf, Markt Uehlfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern; Abschnittsnamensfolge Ailersbach → Leitengraben → Wintersbachgraben

Siehe auch:
 Leidengraben
 Leitenbach